Pásztor oder Pasztor ist der Familienname folgender Personen:

 Ákos Pásztor (* 1991), ungarischer Handballspieler
 Austin Pasztor (* 1990), kanadischer American-Football-Spieler
 Béla Pásztor (1894–1966), ungarischer Schauspieler, Dramaturg, Autor, Filmproduzent, Regisseur
 Bence Pásztor (* 1995), ungarischer Hammerwerfer

 János Pásztor (1881–1945), ungarischer Bildhauer, siehe auch Pásztor János emlékmúzeum 
 György Pásztor (1923–2022), ungarischer Eishockeyspieler und Sportfunktionär
 Ján Pásztor (1912–1988), tschechoslowakischer Geistlicher
 Susann Pásztor (* 1957), deutsche Schriftstellerin
 Szabolcs Pásztor (1959–2022), ungarischer Fechter
 Zoltán Pásztor (* 1959), ungarischer Radrennfahrer